Ndure ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Ndure (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Ebrima Ousmane Ndure (* um 1952), gambischer Diplomat
 Jaysuma Saidy Ndure (* 1984), gambisch-norwegischer Leichtathlet
 Pa William Ndure († 2009), gambischer Fußballspieler